Denumirea de Zlokucene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zlokucene, un sat în comuna Septemvri, regiunea Pazardjik;
 Zlokucene, un sat în comuna Samokov, regiunea Sofia.